Алекса́ндровка () — село,
Дмитровский сельский совет,
Великописаревский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5921281304. Население по переписи 2001 года составляло 430 человек.

Географическое положение 
Село Александровка находится на левом берегу реки Ворскла,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Лукашовка,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположен пгт Великая Писаревка,
на противоположном берегу — село Заречье Второе (Белгородская область).
Рядом проходит автомобильная дорога .
Село расположено на границе с Россией.

Известные люди 
 Стельмах Владимир Семёнович — председатель Национального банка Украины, родился в селе Александровка.

Примечания